Чемпионат мира по сноуборду 2005 года — 6-й в истории чемпионат мира, прошедший с 16 по 22 января 2005 года в канадском Уистлере. Было разыграно 9 комплектов наград — мужчины и женщины выявили сильнейших в хафпайпе, параллельном слаломе, параллельном гигантском слаломе и сноубордкроссе, а мужчины выявили сильнейшего в дисциплине Биг-эйр..

Призёры

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте FIS

Январь 2005 года
Чемпионаты мира в Канаде
Соревнования по сноуборду в Канаде
Спортивные соревнования в Британской Колумбии